Pożar w Poznaniu (1569)
 Pożar w Poznaniu (1590)
 Pożar w Poznaniu (1803)